Der Federation Cup 1986 (ab 1995 Fed Cup) war die 24. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 20. bis 27. Juli im I. Czech Lawn Tennis Club in Prag, Tschechoslowakei. Im Finale standen sich die Mannschaften aus der Tschechoslowakei und den Vereinigten Staaten gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 3:0 gewannen.

Qualifikation 
Datum: Juli 1986
Austragungsort: I. Czech Lawn Tennis Club, Prag, Tschechoslowakei
Belag: Sand (rot)

Weltgruppe

Finale

Tschechoslowakei – Vereinigte Staaten

Trostrunde 
Datum: Juli 1986
Austragungsort: I. Czech Lawn Tennis Club, Prag, Tschechoslowakei
Belag: Sand (rot)

Weblinks 
 Fed Cup 1986

1986
Tennisturnier 1986
Sportveranstaltung in der Tschechoslowakei
Sportveranstaltung in Prag
Tennis (Tschechoslowakei)